Рептація (від лат. reptare «повзання») має різні значення:

 Рептація ґрунту
 Сповзання ґрунту
 Еолова рептація — пересування частинок вітром з утворенням еолових відкладів
 Рептація (хімія)